At Budokan o Live at Budokan puede referirse, por año de publicación, a:

 Live at the Budokan, álbum de Ian Gillan Band de 1977-1978.
 Cheap Trick at Budokan, álbum de Cheap Trick de 1978.
 Bob Dylan at Budokan, álbum de Bob Dylan de 1979.
 Just one night (At Budokan), álbum de Eric Clapton de 1980.
 One Night at Budokan, álbum de Michael Schenker Group de 1981.
 Live at Budokan, álbum de  Stormtroopers of Death de 1992.
 Live at the Budokan, álbum de Blur de 1995.
 Live at Budokan, álbum de Mr. Big de 1997.
 Live at the Budokan, álbum de Chic de 1999
 Live at Budokan, álbum de Ozzy Osbourne de 2002.
 Live at the Budokan, CD/DVD de Bryan Adams de 2003.
 Live at Budokan, álbum de Sheryl Crow de 2003.
Live at Budokan, álbum de 12 Girls Band de 2004
 Live at Budokan, 2004 álbum de Dream Theater.
 Live at Budokan: Bonez Tour, álbum de Avril Lavigne de 2005.
 Back to Budokan, álbum de Mr. Big de 2009.
 Live at Budokan: Black Night, álbum de Babymetal de 2015.
 Live at Budokan: Red Night, álbum de Babymetal de 2015.
 Definitive Budokan 1988, álbum en vivo del tipo bootleg, de 6 discos, de Pink Floyd cuando actuaron en Tokio, Japón, el 2 y 3 de marzo de 1988 con motivo de la gira A Momentary Lapse of Reason